Антон Новик:
 Новик, Антон Геннадьевич (род. 1998) — белорусский футболист, полузащитник.
 Новик, Антон Юльянович — советский самбист.